Black Mountain est une expression anglaise signifiant « Montagne Noire », qui peut désigner :

Musique 
 Black Mountain (groupe), un groupe de rock canadien;

Toponyme

Australie 
 Black Mountain, une colline près de Canberra, en Australie ;
 Black Mountain (Queensland), une zone résidentielle dans la Région de la Sunshine Coast, dans le Queensland ;
 Black Mountain, un village de Nouvelle-Galles du Sud.

États-Unis
 Black Mountain (Caroline du Nord), une ville américaine de Caroline du Nord, aux États-Unis ;
 Black Mountain (Kentucky), un sommet au Kentucky ;

Royaume-Uni
 Black Mountain (Royaume-Uni), une montagne à la frontière entre l'Angleterre et le pays de Galles ;
 Black Mountain (pays de Galles), un massif faisant partie, au sens large, des Brecon Beacons au pays de Galles ;

Voir aussi
 

Homonymie de toponyme